USS Constellation, ha sido el nombre recibido por cuatro buques de la Armada de los Estados Unidos en honor a la referencia del Congreso de los Estados Unidos de «nueva constelación de estrellas» a la Bandera de los Estados Unidos. 

 El , fue una fragata de 38 cañones. Fue el primer navío de la US Navy en entrar en combate, derrotar y capturar a un navío enemigo (L'Insurgente), se distinguió en combate en la guerra no declarada contra Francia entre 1798 y 1800. Fue desguazado en 1853.
 El , fue una balandra que sirvió desde 1855 hasta 1933, y que se preserva en Baltimore, Maryland. 
 El , fue un crucero de batalla, puesto en grada en 1920, su construcción, fue cancelada debido al Tratado naval de Washington en 1923.
 El , era un portaaviones de la clase Kitty Hawk propulsado por turbinas de vapor, que permaneció en servicio desde 1961 hasta 2003, permanece en espera de destino.
 la USS Constellation (FFG-62), futura fragata líder de su clase.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos